Damar (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Damar (eiland) (Damer), een Indonesisch eiland in de Molukken
 Damar (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Zuid-West Molukken in de provincie Molukken.
 Damar Besar, Duizendeilanden (Kepulauan Seribu), Indonesië
 Damar Kecil, Duizendeilanden (Kepulauan Seribu), Indonesië
 Damar, provincie Midden-Kalimantan, Indonesië
 Damar, Noord-Celebes, Indonesië
 Damar, provincie Noord-Molukken, Indonesië
 Damar, Riau-archipel, Indonesië

Zie ook 
Dhamar (doorverwijspagina)